12-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 16 апреля по 8 ноября 1950 года. Победителем турнира стал ЦДКА.

Класс «А». Итоговая таблица 

 Матч ЦДКА — «Шахтёр» 2:1 (Чайчук, Вяч. Соловьев — В.Колесников) опротестован и переигран.
 Матч «Нефтяник» — «Динамо» (Минск) 0:2 (Бармашев, Терешков) опротестован и переигран.

Лучший бомбардир — Никита Симонян («Спартак» (М)) — 34 гола в 36 матчах.

Чемпионская гонка

Класс «Б». Итоговая таблица 

Начиная с 1950 года, в правилах проведения чемпионата страны был такой пункт:
Команды, занявшие первые места в розыгрышах первенств союзных республик (чемпионы республик), Москвы и Ленинграда, по окончании первенства СССР встречаются в переходных играх с командами своих союзных республик, Москвы и Ленинграда. И, если добиваются победы, то в следующем году занимают их места. Если от союзной республики, Москвы и Ленинграда в классе «А» или «Б» участвует несколько команд, в этом случае встреча проводится с командой, занявшей последнее место среди участвующих команд по классу «Б». Если победителем в первенстве республики или Москвы и Ленинграда будет команда, выступающая от одноимённого общества и города, уже участвующего в первенстве СССР, переходная игра не проводится.

В дальнейшем трактовка положения этого пункта правил немного варьировалась, не всегда эти переходные игры проводились, а были сыграны лишь по усмотрению республиканских комитетов, хотя данный пункт всегда был в правилах соревнований до 1957 года.

В 1950 году команда каждой союзной республики, занявшая наиболее низкое место, в том числе в классе «А», сыграла переходные игры с командой-чемпионом своей республики. Были сыграны следующие переходные игры:
 РСФСР. «Дзержинец» (Челябинск) — команда г. Калинина (МВО) — 1:0, 1:7.
 Украина: «Пищевик» (Одесса) — «Спартак» (Ужгород) — 1:1, 0:1.

В этих играх команды класса «Б» уступили своё место в чемпионате на 1951 год и потеряли статус команд-мастеров. Команды других союзных республик свой статус команд-мастеров сохранили.

 Карело-Финская ССР. «Локомотив» (Петрозаводск) — ОДО (Петрозаводск) — 3:1, 1:0.
 Эстонская ССР. «Калев» (Таллин) — «Динамо» (Таллин) — 3:0, 7:2.
 Латвийская ССР. «Даугава» (Рига) — ДО (Рига) — 3:1, 2:3.
 Литовская ССР. «Инкарас» (Каунас) — «Спартак» (Вильнюс) — 1:5, 2:2.
 Белорусская ССР. «Динамо» (Минск) — ОДО (Минск) — 0:1, 1:0, 1:1, 1:0.
 Молдавская ССР. «Буревестник» (Кишинёв) — «Красное знамя» (Кишинёв) — 7:2, 3:1.
 Грузинская ССР. «Спартак» (Тбилиси) — ДО (Тбилиси) — 0:0, 1:0.
 Армянская ССР. «Динамо» (Ереван) — «Урожай» (Ереван) — 3:0, 1:0.
 Азербайджанская ССР. «Нефтяник» (Баку) — «Большевик» (Баку) — 7:1, 15:1.
 Казахская ССР. «Динамо» (Алма-Ата) — «Динамо» (Алма-Ата, клубная) — 1:0, 1:0.
 Узбекская ССР. ДО (Ташкент) — «Спартак» (Ташкент) — 2:0, 2:0.
 Киргизская ССР. «Трудовые резервы» (Фрунзе) — «Спартак» (Фрунзе) — +:-, +:-.
 Таджикская ССР. «Динамо» (Сталинабад) — «Большевик» (Сталинабад) — не играли (+:-).
 Туркменская ССР. «Спартак» (Ашхабад) — ДО (Ашхабад) — 4:3, 2:1.
 Город Москва. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва, клубная) — 2:1, 0:2. «Локомотив» проиграл, но был оставлен, как участник первенства 1951 года.

По итогам первенства: «Локомотив» (Петрозаводск) был переименован в «Красную Звезду», «Большевик» (Сталинабад) был расформирован и в 1951 году уступил своё место команде «Динамо» (Сталинабад), хотя многие игроки и тренер «Большевика» были на следующий год в команде «Динамо».

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru